Гордон Уоллес:
* Уоллес, Гордон (род. 1943) — шотландский футболист и тренер.
 Уоллес, Гордон (род. 1944) — шотландский футболист.
 Уоллес, Гордон (род. 1949) — шотландский футболист.
 Уоллес, Гордон (род. 1955) — канадский футболист.